Премьер-лига Омана 2013/2014 () —
38-й сезон чемпионата Омана по футболу. Чемпионский титул не смог защитить клуб «Аль-Сувэйк». Сезон начался 13 сентября 2013 года и завершился 16 мая 2014 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Потуровая турнирная таблица 

источник fifa.com

Бомбардиры

Ссылки 
 Чемпионат Омана на сайте goalzz.com
 Чемпионат Омана на сайте soccerway.com

2013/2014
Оман
Спорт в Омане в 2013 году
2014 год в Омане